Duan Yingying e Wang Yafan erano le detentrici del titolo, ma la Wang ha preso parte al concomitante torneo di Nanchang. Duan ha fatto coppia con Zheng Saisai perdendo al primo turno con Lesley Pattinama Kerkhove e Bibiane Schoofs.

In finale Nicole Melichar e Květa Peschke hanno sconfitto Yanina Wickmayer e Tamara Zidanšek con il punteggio di 6-1, 7-62.

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Květa Peschke (campionesse)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (primo turno)

 Darija Jurak /  Alison Riske (quarti di finale) 
 Shūko Aoyama /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

Wildcard 

  Guo Hanyu /  Yuan Yue (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Zhengzhou Open 2019